Les mots ciliatus, ciliata et ciliatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre, et pour ciliata le nominatif pluriel neutre) d'un adjectif latin peu fréquent, dérivant du nom cilium (« paupière », « cils », « sourcil ») et signifiant « aux beaux sourcils ». En latin scientifique, cet adjectif est réutilisé avec le sens de « muni de cils, cilié ».

En biologie :
 Ciliata (« les Ciliés ») est un synonyme de Ciliophora, nom d'un embranchement d'eucaryotes unicellulaires ;
 Ciliata est un genre de poissons marins, de la famille des Gadidés ;
 En taxonomie, les mots ciliatus, ciliata et ciliatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : ciliatus, ciliata, ciliatum ;
 Ciliata, classification phylogénétique.

Notes et références 

Épithète spécifique
Homonymie en biologie